Berezivka (în ) este localitatea de reședință a comunei Berezivka din raionul Rozdolne, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, nu exista o limbă vorbită de majoritatea populației, aceasta fiind compusă din vorbitori de rusă (%), tătară crimeeană (%) și ucraineană (%).

Note 

Berezivka, Berezivka
Berezivka, Berezivka, Rozdolne
Berezivka, Berezivka, Rozdolne, Crimeea